Аројо има више значења:

 Аројо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Аројо (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Аројо (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Аројо (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику